Ка́шкино — деревня в в Сафоновском районе Смоленской области России. Входит в Беленинское сельское поселение.

Расположена в центральной части области в 7 км к северу от города Сафонова, в 3 км севернее автодороги . 

Население — 10 жителей (2007 год).

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году..

Экономика 
Фермерские хозяйства.

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района